Abraham Gesner (1797-1864), médecin et géologue canadien ;
 Johann Matthias Gesner (1691-1761), pédagogue, philologue et bibliothécaire allemand ;
 Salomon Gesner (1559-1605), théologien allemand ;
 Zen Gesner (1970- ), acteur américain.